A Copa da Ásia de 1980 foi a 7ª edição da Copa da Ásia.

Ocorreu entre 15 a 30 de Setembro de 1980, no Kuwait. A Seleção Kuwaitiana de Futebol venceu a Seleção Sul-Coreana de Futebol na final.

Seleções qualificadas 
 Anfitriã
 

 Defensores do título
 

 Vencedores da fase de qualificação

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Mata-Mata

Semifinais

Terceiro lugar

Final

Campeão

Ligações externas 
 

Copa da Ásia
1980 no futebol
1980 no Kuwait